Га́рретт Мо́ррис (, родился 1 февраля 1937 года, Новый Орлеан, США) — американский актёр кино и телевидения.

Биография 
Гарретт Моррис родился 1 февраля 1937 года в Новом Орлеане (штат Луизиана).

В юношеские годы пел в церковном хоре. Выступал в бродвейских мюзиклах.

В 1958 году окончил университет Dillard в Новом Орлеане.

С 1970 года начал принимать участие в телевизионных шоу. Наибольшую известность получил в шоу Saturday Night Live на американском канале NBC.

В феврале 1994 года актёра пытались ограбить, он получил два огнестрельных ранения.

В 2002 году был номинирован на премию «Независимый дух» за роль в фильме «Джекпот».

Снимается в рекламных роликах, занимается озвучиванием мультфильмов.

Владеет клубом The Downtown Blues & Comedy Club в Лос-Анджелесе.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Garrett Morris, tv.com 
 Garrett Morris, bluesandcomedy.com 
 Garrett Morris, lortel.org 
 Гаррет Моррис, kinopoisk.ru 
 Garrett Morris, cbs.com 

Выпускники Диллардского университета